Georgisch handbalteam junioren (mannen)
 Georgisch handbalteam junioren (vrouwen)